Moriagatteyo () — первый японский студийный альбом (второй в общем) южнокорейского бой-бенда GOT7. Был выпущен 3 февраля 2016 года лейблом Epic Records.

Содержимое альбома 
В альбом вошли 12 оригинальных японских песен. Он также включает в себя японские версии от каждого ведущего сингла из их корейских альбомов и альбомов. В частности, «Girls Girls Girls» из Got It?, «A» из Got Love, «Stop Stop It» Identify и «Just Right» из Just Right.

Коммерческий успех 
Альбом состоит из трёх синглов. Ведущий сингл альбома (а также их японский дебютный сингл) — «». Он был выпущен 22 октября 2014 года, и было продано более 43 170 копий.

Второй сингл-песня «Love Train». Он был выпущен 10 июня 2015 года, и было продано более 37 399 копий.

Третий и последний сингл с альбома — «Laugh Laugh Laugh». Он был выпущен 23 сентября 2015 года, и было продано более 35 768 копий.

Трек-лист

Примечания 

Альбомы Got7